Ца:

 Ца — буква маньчжурской письменности.
 Ца — 17-я буква тибетского алфавита.